

Persone 
Andrea Anastasi – allenatore ed ex giocatore di pallavolo italiano
Anne Anastasi (1908-2001) – psicologa statunitense
Antonietta Pozzoni Anastasi (1847-1917) – soprano italiana 
Cristiano Anastasi (n. 1971) – politico italiano
Francis Anastasi (n. 1933) – ex ciclista su strada francese, di livello professionistico.
Franco Anastasi (1887-1964) – pittore italiano. 
Giovanni Anastasi – pittore italiano 
Giuseppe Anastasi – musicista italiano
Lawrence Anastasi (n. 1934) – ex schermidore statunitense.
Maurizio Anastasi – calciatore italiano
Pietro Anastasi (1948-2020)– calciatore italiano 
Rosario Anastasi – scultore italiano
Stasos Anastasī (n. 1954) – ex calciatore cipriota, di ruolo attaccante.

Altro 
Anastasi – famiglia nobile italiana di origine ravennate, poi diffusasi in tutta Italia e in Sicilia e a Malta.
Anàstasi – tema iconografico dell'arte bizantina